Erik Satie, un compositeur français (1866 - 1925).
 Luna Satie est le pseudonyme d'une écrivaine française.
 Satie Nanba, un personnage de manga.